Thymopsis ist

 eine Gattung der Zehnfußkrebse, Thymopsis Holthuis, 1974, siehe Thymopsis nilenta
 eine Gattung der Asternartigen, Thymopsis Benth., siehe Thymopsis